Gaurotes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leconte 1850. Gaurotes ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Gaurotes